Valleroy (Doubs)
 Valleroy (Haute-Marne)
 Valleroy (Meurthe-et-Moselle)
ook:
Valleroy-aux-Saules, Vosges
Valleroy-le-Sec, Vosges

Vallerois-le-Bois, Haute-Saône
Vallerois-Lorioz, Haute-Saône